Die Egyptian Premier League 2018/19 war die 62. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball seit deren Einführung im Jahr 1948/49. Die Saison begann am 31. Juli 2018, beendet wurde die Saison am 28. Juli 2019.

al Ahly Kairo konnte seinen Meistertitel verteidigen und somit seinen insgesamt 41. ägyptischen Meistertitel erlangen. Seit der Vorsaison nicht mehr in Ägyptens höchster Spielklasse vertreten waren Tanta SC, El Raja Marsa Matruh und Al Nasr SC. Aus der Egyptian Second Division 2017/18 stiegen Nogoom FC, Haras El-Hodood SC und El Guna FC auf. Alassiouty Sport änderte seinen Namen und heißt seit Juni 2018 Pyramids FC.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende 18 Mannschaften nahmen in der Saison 2017/18 an der Egyptian Premier League teil:

Modus 

Alle 18 Mannschaften spielen je zwei Mal gegeneinander, die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Egyptian Second Division 2019/20 ab.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2018/19